Tuber – nome scientifico di alcune specie di funghi, spesso identificati con gli esemplari del genere tartufi
 Tuber – nome di un attrezzo per alpinismo, in Italia viene chiamato anche secchiello